Хуана I од Наваре или Јованка I од Наваре ( ; 14. јануар 1271, Бар на Сени - 2. април 1305, Дворац Венсен) је била краљица Наваре (1274—1305), грофица Шампање  (1274—1305) и краљица Француске  (1285—1305) из династије Шампањ (огранак династије Блоа).

Била је кћерка Енрикеа I, краља Наваре  и грофа Шампање.

Француски краљ Филип III уговорио је венчање свог најстаријег сина, Филипа IV, са Хуаном . Венчање је одржано 1285. године. Тако је велики посед Шампање дошао у посед круне . Осим тога Филип је правом брака стекао и Навару .

Још у 13. веку почело је опадање Шампањских сајмова , али је у 14. веку то постало уочљивије, због развоја других веза између Италије и северозапада. Опадање је делом произишло из чињенице да је Шампања дошла под власт француских краљева који су повећали цене изнајмљивања тезги и царине на продату робу, тако да је пословање постало неисплативо. Осим тога, појавили су се и конкурентски путеви заслугом Млечана, Ђеновљана и Ханзе .

Умрла је 2. априла 1305. године у Венсену.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1271.
Умрли 1305.
Династија Капета
Владари Наваре
Наварске краљице
Наварске инфанткиње
Француске краљице